Trutkläppen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Trutkläppen (vid Brunskär, Korpo), Åboland, 
 Trutkläppen (vid Utö, Korpo), Åboland, 
 Trutkläppen (sydväst om Trunsö, Nagu), Åboland, 
 Trutkläppen (söder om Trunsö, Nagu), Åboland, 
 Trutkläppen (vid Kopparholm, Nagu), Åboland,

Se även
Trutkobben
Trutkobban
Trutkobbar
Trutkobbarna
Trutklobben
Trutklobbarna
Trutkläpparna

Robotskapade Finlandförgreningar